Alex Baresi (também conhecido como  Alex Corsi) é um ator de filmes pornográficos voltados para o publico gay. Baresi possui doutorado em Economia.

Prêmios e indicações 
 2007 David Awards indicação para  Best American Actor.
 2007 European Gay Porn Awards nomination for Best Bottom in "Folsom Leather" (Titan Media).
 2007 WeHo XXX nomination for Best Jerk Scene.
 2008 Grabby Awards nomination for Performer of the Year.
 2009 Chronicles of Pornia Award nominee for Best Hairy Performer.

Videografia 
Os seguintes filmes foram selecionados com base no maior numero de votações do acervo do site Gay Erotic Video Index.

Referências

Ligações externas 
 
 Alex Baresi Fetish Store
 Alex Baresi Blog

Pessoas LGBT dos Estados Unidos
Atores pornográficos dos Estados Unidos